Flynn, 1997-es ausztrál film
 Amerikai Egyesült Államok
 Flynn (Oregon)
 Flynn (Texas)
 Ausztrália
 Flynn (Ausztráliai fővárosi terület)
 Flynn (Északi terület)